La Charrette fantôme, film muet suédois réalisé par Victor Sjöström (1921) ;
 La Charrette fantôme, film français réalisé par Julien Duvivier (1939), remake du précédent.